Plaridel (Bulacan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bulacan;
 Plaridel (Misamis Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Occidental;
 Plaridel (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon.